Molekulska formula -{C5H8O2}- se može odnositi na:

 Acetilaceton
 Acetilpropionil
 Alil acetat
 Angelinska kiselina
 2-Metiltetrahidrofuran-3-on
 Delta-Valerolakton
 Etil akrilat
 Gama-Valerolakton
 Glutaraldehid
 Metil metakrilat
 Tiglinska kiselina